Medio ambiente (también, medioambiente) puede referirse, en esta enciclopedia:

 al medio ambiente natural (o entorno natural), el conjunto de componentes físicos y biológicos externos con los que interactúa un ser vivo;
 al medio ambiente social (o entorno social), la cultura en la que vive una persona, y personas e instituciones con las que esta interactúa.

Además, puede hacer referencia:

 al ambiente biofísico (o entorno biofísico), el conjunto de factores físicos y biológicos externos que influyen en la supervivencia, desarrollo y evolución de un organismo o grupo de organismos;
 al ambiente construido, los espacios modificados por el ser humano que proporcionan el escenario para sus actividades diarias.